Са́рия́рви () — озеро на территории Лоймольского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,7 км², площадь бассейна — 130 км². Располагается на высоте 148,8 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая, вытянутая с северо-запада на юго-восток. Озеро условно разделено на две части узким проливом. Берега болотистые.
В южную оконечность озера втекает ручей Болотный (), берущий начало из болот. Болотный имеет правый приток Питсойноя, вытекающий и озера Питсойнъярви. С юго-востока в Сариярви впадает ручей, вытекающий из озера Куоккасъярви (). С северо-запада в озеро втекает ручей Ханхиоя (), берущий начала из болота и протекающий через ламбину Ханхилампи (). С северо-востока в озеро впадает безымянный ручей, вытекающий из ламбины Пиенилампи ().

Из северной оконечности озера берёт начало река Сариярвянйоки.

В озере более десяти безымянных островов различных размеров, самый крупный из которых длиной более 600 м.

Населённые пункты близ озера отсутствуют. Ближайший — посёлок Пийтсиёки — расположен в 5 км к югу от озера.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040100111102000016405.

Название озера переводится с финского языка как «озеро с островами».

См. также 
 Озёра Карелии

Панорама

Примечания 

Бассейн Салонъярви
Озёра Суоярвского района